Dolomieu kan syfta på följande:

 Dolomieu, Isère – en kommun i sydöstra Frankrike
 Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), en fransk geolog